Mistrzostwa Europy sidecarów w grass tracku – motocyklowe wyścigi torowe organizowane od 1980 roku. Wyłaniają najlepsze duety (kierowca i pasażer) w sidecar grass tracku. Zawodnicy ścigają się na sidecarach (motocykle z bocznym wózkiem) o pojemność 500 cm³.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników

Kierowcy

Pasażerowie

Według państw

Kierowcy

Pasażerowie

Uwagi

Przypisy

Bibliografia